FC Biel-Bienne 1896 is een Zwitserse voetbalclub uit de stad Biel/Bienne. De voetbalvereniging draagt een toepasselijke tweetalige naam vanwege de tweetaligheid van de stad. In het Duits wordt de club FC Biel genoemd, terwijl de Franstaligen FC Bienne zeggen. Rood en wit zijn de thuiskleuren.

Geschiedenis
De club werd op 13 november 1896 opgericht en speelde 59 seizoenen in de hoogste klasse. In 1946 werd men Zwitsers landskampioen. Meer dan honderd jaar lang speelde FC Biel-Bienne in het stadion Gurzelen. Om aan de licentie-eisen van de Zwitserse voetbalbond te voldoen, werd een nieuw stadion gebouwd. In 2015 werd de Tissot Arena geopend, het biedt plaats aan 5.200 personen. 

Een jaar later werden de rood-witten failliet verklaard. Men maakte een doorstart in de 2. Liga, de zesde klasse. Er volgden meteen twee promoties op rij, waardoor het in de 1. Liga terechtkwam. Daar bleef het drie jaar actief waarna men in 2020/21 opnieuw promoveerde naar de Promotion League, het hoogste amateurniveau.

Erelijst
Landskampioen
 1947
Schweizer Cup
 Finalist: 1961

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Stadion

Bekende (oud-)spelers
  Thomas Bickel
  Paul Fässler
  Antonio Marchesano
  Hans-Jörg Pfister
  Willy von Känel
  Paul Wolfisberg
  Michael Silberbauer

Externe links
 Officiële website

Biel-Bienne, FC
Sport in Bern (kanton)